Andrea Dessì è noto nel jazz per il suo virtuosismo chitarristico e per la sua originalità compositiva. 

Ha inciso e scritto anche per Warner Music e Sony Music, lavorato come solista per la Rai, composto in ambito teatrale e cinematografico, pubblicato 10 album in studio e collaborato con artisti non solo nazionali, come Fabio Concato, Arnoldo Foà, Gabriele Mirabassi e Fabrizio Bosso, ma anche internazionali, da Javier Girotto a Frank Marocco.

Tra i suoi brani originali anche hit come ‘’Non vivo più senza te’’ per Biagio Antonacci, “Semplice”  e “Mi perdido amor”, realizzati con la voce di Mietta, “Ritmo diablo” in feat con Daniela Pedali e “Fuego Lento” per la cantante ceca Helena Vondráčková.

Ha vinto il Premio Internazionale alla Carriera “Nino Rota’’ e l'Ethic Award. Si è esibito anche in tour internazionali con l’Orchestra Sinfonica Russa “Tchaikovsky” e per Festival come il Veneto Jazz Festival, il Bologna Jazz Festival e la Musik Messe di Francoforte. 
 
Assieme al fisarmonicista Massimo Tagliata realizza le sperimentazioni musicali più importanti, a nome Marea. Per le sue composizioni crea un originale mélange di suoni e generi musicali, traendo ispirazione sia dal flamenco e dal tango di Astor Piazzolla sia dalle sonorità classiche di Ravel e Debussy.

Diplomato in chitarra classica e chitarra jazz, ha studiato con alcuni dei più grandi maestri contemporanei dello strumento, come Pat Metheny, Jim Hall, Sergio Assad, David Russell e Eduardo Fernandez.

Nel 2022 ha pubblicato l’album “Black Mediterraneo”, nato dalla fusione tra musica nera e musica mediterranea.

Discografia

Album 	
 Mobile feat. Marius Sverrisson (Domus Vox, 2004)
 Lady Bird (Veneto Jazz, 2005)
 Mediterranean Song (Veneto Jazz, 2010)
 Take Five Live feat. Javier Girotto e Torres de Mar (Take Five, 2011)
 Non Vivo Più Senza Te (Irma Records, 2018)
 Black Mediterraneo (PMS Studio, 2022)

Album con i Marea 	 	
 Deserto rosso feat. Javier Girotto (Veneto Jazz, 2007)
 Fiore notturno (Veneto Jazz, 2008)
 Cammino dritto feat. Frank Marocco (Veneto Jazz, 2009)
 Blue Andalusia (Barvin, 2012)
 Paradise feat. Javier Girotto (Novalis, 2018)

Singoli 	 	
 Semplice – feat. Marea e Mietta (Irma Records, 2017) 
 Historia de un amor – feat. Marea e Mietta (Irma Records, 2017)
 Non Vivo Più Senza Te – Instrumental version (Irma Records, 2018)
 Deserto Rosso – feat. Marea e Javier Girotto (Novalis, 2018)
 Ritmo Diablo – Spanish version feat. Daniela Pedali (PMS Studio, 2019)
 Ritmo Diablo – Italian version feat. Daniela Pedali (PMS Studio, 2019)
 Tamba feat. Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2019)
 On Groovy feat. Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2019)
 Just You And I feat. Sherrita Duran (PMS Studio, 2019)
 Big feat. Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2020)
 Mi perdido amor – feat. Mietta e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2020) 
 Rise feat. Sherrita Duran (PMS Studio, 2021)
 America feat. Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2021)
 Soledad feat. Jerusa Barros e Massimo Tagliata (PMS Studio, 2021)
 Ritmo Diablo – Latin version feat. Daniela Pedali (PMS Studio, 2022)

Autore 	 	
 Non vivo più senza te - Biagio Antonacci (Sony Music, 2012) 
 Non tornerò - Andrea Andrej, Davide Mattioli, Valerii Zaryadnov & Elena Zaryadnova (Bohemian Music Service, 2013) 
 Fuego lento (Oheň lásky) - Helena Vondráčková (Supraphon, 2014)
 Anima latina - Stefania Cento (Baracca Edizioni Musicali, 2019)
 Pericolosa-Mente - Marcello Romeo (PMS Studio, 2022)

Colonne Sonore  
 Goodbye Mr. Zeus! (Warner Music, 2010) 
 Itaker - Vietato agli italiani (Rai Trade, 2012)
 Un giorno devi andare (Visionaria, 2013)
 I Talk Otherwise (Soundiva, 2015)

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti dell'Emilia-Romagna
Andrea, Dessì
Andrea, Dessì